Matança pode referir-se a:

Assassínio em massa - assassínio em massa

Matança (Fornos de Algodres) - freguesia portuguesa no concelho de Fornos de Algodres

Desambiguação